Ballady – album zespołu Kat z 1993 roku
 Ballady – album zespołu Maanam z 1993 roku
 Ballady – album zespołu Lombard z 1994 roku
 Ballady – album zespołu Shout z 1994 roku
 Ballady – album zespołu Lady Pank z 1995 roku
 Ballady – album zespołu Perfect z 1995 roku
 Ballady – album zespołu Breakout z 1995 roku
 Ballady – album zespołu IRA z 1995 roku
 Ballady – album zespołu Oddział Zamknięty z 1996 roku
 Ballady – album zespołu Bajm z 1997 roku
 Ballady 2 – album zespołu Bajm z 2008 roku

Zobacz też 
 ballada – gatunek literacki
 ballada (muzyka) – gatunek muzyczny